Клаусон — фамилия:
 Клаусон, Вальтер Иванович (1913/1914—1988) — советский партийный и государственный деятель, бывший председатель Совета Министров Эстонской ССР.
 Клаусон-Каас, Йенс Адольф Фридерик (1826—1906) — датский педагог.